Příjmení Sinner má více nositelů:

 Jannik Sinner (* 2001), italský tenista
 Paul Sinner (1838–1925), německý fotograf

Externí odkazy